62-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 25 января по 3 февраля 2013 года в швейцарском Санкт-Морице — 22-й раз в истории этого города, больше чем в любом другом. Изначально на ежегодном собрании FIBT 2009 года в Москве Санкт-Мориц был выбран местом проведения чемпионата мира 2012 года, однако позже его поменяли местами с запланированным на 2013 год американским Лейк-Плэсидом. Это было сделано для того, чтобы сократить путь спортсменов до олимпийской трассы в Сочи, где они будут готовиться к Олимпийским играм.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Бобслей

Скелетон

Смешанные команды

Результаты

Бобслей

Мужчины-двойки

Мужчины-четвёрки

Женщины-двойки

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по бобслею и скелетону 2013 года

Январь 2013 года
Спорт в Швейцарии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Февраль 2013 года
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии